Liotryphon är ett släkte av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1900. Liotryphon ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Liotryphon